Animosity pode se referir a:

 Animosity (álbum de Sevendust)
 Animosity (álbum de Corrosion of Conformity)

Ver também
 

Desambiguações de música